Skull and Crown – film amerykański z 1935 roku
 Skull and Crown – film amerykański z 1914 roku

Zobacz też